Mario Tennis (computerspelserie); de serie van de Mario Tennisspellen
 Mario's Tennis; een spel voor de Virtual Boy uit 1995
 Mario Tennis (Nintendo 64); een spel voor de Nintendo 64 uit 2000
 Mario Tennis (Game Boy Color); een spel voor de Game Boy Color uit 2000